Robot kan syfta på:

 Robot – programmerbar maskin
 Industrirobot – maskin som används inom industrin
 Robot (program) –  vanligen kallad bot, ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra operationer på datorn eller dess programvara
 Robot (vapen) – även kallad robotprojektil eller missil, självgående flygande projektil med styrningsförmåga
 Robotik – läran om robotar och om mekaniska automatiserade anordningar

 Robot (speltidning) – svenskt spelmagasin för barn
 Robot (musikgrupp) – svenskt popband
 Robot – dans inom popping
 Robotar (film) – amerikansk animerad film från 2005, originaltitel Robots

Se även 
 Wikipedia:Robotar – robotar på Wikipedia